Daniel Berger kan syfta på:

* Daniel Berger (1744–1825), tysk kopparstickare
 Daniel Berger (född 1957), amerikansk läkare
 Daniel Berger (född 1965), tysk skådespelare
 Daniel Berger (född 1993), amerikansk golfspelare